Il singolare  del Barcelona Ladies Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo era Roberta Vinci, ma è stata battuta al secondo turno da Simona Halep. La vincitrice del torneo è stata Sara Errani che ha sconfitto in finale Dominika Cibulková per 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Francesca Schiavone (primo turno)
 Julia Görges (quarti di finale)
 Dominika Cibulková (finale)
 Roberta Vinci (secondo turno)

  Flavia Pennetta (secondo turno)
  Petra Cetkovská (secondo turno)
  Sara Errani (campionessa)
<li>  Polona Hercog (ritirata, primo turno)

Qualificazioni

  Annalisa Bona (primo turno)
  Julija Bejhel'zymer (quarti di finale)

  Aravane Rezaï (primo turno)
  Laura Thorpe (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Ladies Open 2012
WTA Tour 2012